Olivar kan syfta på:

Chile 

 Olivar (kommun i Chile), Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal,

Spanien 

 Olivar (kommun i Spanien), Kastilien-La Mancha, Provincia de Guadalajara,